Лахонин — русская фамилия. Известные носители:
 Лахонин, Вениамин Иванович (1911—1941) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Лахонин, Виктор Тимофеевич (1914—1980) — советский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта.
 Лахонин, Юрий Александрович (род. 1960) — заслуженный мастер спорта СССР (хоккей с мячом, 1991), чемпион мира 1991 года.